Das Kürzel UHC steht für:

 Uhlenhorster HC, ein Hamburger Hockeyclub
 UHC-Filter, Ultra High Contrast Filter, ein Nebelfilter zur Verbesserung der amateurastronomischen Beobachtung
 UnitedHealthcare Professional Cycling Team, ein US-amerikanisches UCI-Radsportteam

Abkürzung